Андовер () — топоним.

 Андовер — город в регионе Юго-Восточная Англия в графстве Хэмпшир.
 Андовер — город в штате Массачусетс, США.
 Андовер — город в штате Огайо, США.
 Андовер — город в округе Анока, штат Миннесота, США.
 Андовер — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Андовер — город в штате Нью-Йорк, США.
 Андовер — тауншип в штате Нью-Джерси, США.
 Андовер — боро в штате Нью-Джерси, США.

См. также 
 Норт-Андовер — город в штате Массачусетс, США.